Three Times a Lady (Commodores), een nummer van Commodores
Three times a lady (theater), een eenmalig soloprogramma van Pia Douwes